Dossenbach steht für:
 einen Ortsteil der Stadt Schwörstadt, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Dossenbach ist der Familienname von
 Albert Dossenbach (1891–1917), deutscher Jagdflieger
 Hans Dionys Dossenbach (1936–2022), Schweizer Schriftsteller und Tierfotograf

Siehe auch
 Dosenbach